Хаба́ровск — многозначный термин.

 Хабаровск — город (с 1880 года) в России, административный центр Дальневосточного федерального округа РФ и Хабаровского края.
 Хабаровск I — внеклассная пассажирская железнодорожная станция Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги.
 Хабаровск II — внеклассная сортировочная станция Дальневосточной железной дороги.
 «Хабаровск» — сторожевой корабль Амурской военной флотилии.
 «Хабаровск» — российская атомная подводная лодка проекта 09851.
Территория опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» — территория в Хабаровском крае России, на которой действует особый правовой режим предпринимательской деятельности.